Mate Pavić (* 4. Juli 1993 in Split) ist ein kroatischer Tennisspieler.

Karriere 
Pavić, der 2011 mit George Morgan die Juniorenkonkurrenz im Doppel in Wimbledon gewann, sicherte sich in seiner Karriere bislang elf Titel auf der ATP Challenger Tour.

2012 zog er beim ATP-World-Tour-Turnier in Zagreb mit seinem Partner Ivan Dodig überraschend ins Finale ein. Sie unterlagen Marcos Baghdatis und Michail Juschny klar in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Seinen World-Tour-Debütsieg im Einzel feierte Pavić Dank einer Wildcard im Juni 2012 beim Turnier in ’s-Hertogenbosch. Er besiegte in der Auftaktrunde den gesetzten Lokalmatador Robin Haase in zwei Sätzen, konnte zum Achtelfinale allerdings aufgrund einer Verletzung nicht antreten.

2013 stand er mit Ivan Dodig erneut im Finale von Zagreb, verlor jedoch auch dieses gegen Julian Knowle und Filip Polášek mit 3:6, 3:6. Am 23. Mai 2015 gewann er an der Seite von Michael Venus das Doppel beim Open de Nice Côte d’Azur und damit sein erstes Turnier auf der World Tour. In der Saison 2016 gewann er zusammen mit Venus vier weitere Titel. Zudem sicherte er sich mit Laura Siegemund den Mixed-Titel bei den US Open. 2017 gewann er drei Titel mit verschiedenen Partnern und stand in drei weiteren Finals. Mit Oliver Marach stand er im Finale von Wimbledon, das sie gegen Łukasz Kubot und Marcelo Melo mit 7:5, 5:7, 6:7, 6:3 und 11:13 verloren. Nach Titelgewinnen in Doha und Auckland gleich zum Auftakt der Saison, gewannen Pavić und Marach bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Zwei weitere Finalteilnahmen im Februar und April folgten, darunter beim Masters in Monte-Carlo. Am 21. Mai 2018 übernahm Pavić die Führung der Doppel-Weltrangliste, fünf Tage später gewann er mit Marach das Turnier von Genf. Anfang Juni standen die beiden gemeinsam im Finale der French Open, außerdem bis Jahresende im Finale zweier weiterer Turniere. Gewinnen konnten die beiden zum Ende ihrer Zusammenarbeit im Mai 2019 nochmals das Turnier von Genf, bei dem sie ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten.

Von Juni 2019 bis Ende 2020 spielte Pavic zusammen mit dem Brasilianer Bruno Soares. Mit ihm gewann er 2019 das Masters von Shanghai sowie 2020 die US Open, seinen zweiten Grand-Slam-Titel im Doppel. Zudem standen die beiden im Finale dreier weiterer Turniere, darunter 2020 in Frankreich sowohl bei den in den Herbst verlegten French Open als auch gut einen Monat später beim Masters von Paris-Bercy. 

2013 gab Pavić sein Debüt für die kroatische Davis-Cup-Mannschaft. 2018 gewann er mit ihr den Davis Cup.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP World Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Mixed

Turniersiege

Finalteilnahmen

Abschneiden bei bedeutenden Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Davis-Cup-Spieler (Kroatien)
Olympiasieger (Tennis)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
Sportler (Split)
Kroate
Geboren 1993
Mann